Богда́новское се́льское поселе́ние — сельское поселение в составе Каменского района Ростовской области России.

Административный центр поселения — хутор Богданов.

Административное устройство 
В состав Богдановского сельского поселения входят:
 хутор Богданов;
 посёлок Васильевский;
 хутор Верхнеговейный;
 хутор Верхнеясиновский;
 разъезд Лавров;
 хутор Липов;
 хутор Нижнеговейный;
 хутор Нижнесазонов;
 хутор Нижнеясиновский;
 хутор Перебойный;
 посёлок Разъезд Северный Донец;
 станция Репная;
 хутор Среднеговейный;
 хутор Федорцев;
 хутор Хоботок;
 посёлок Чистоозерный.

Население

Достопримечательности 
 Длинный каньон

См. также 
 Административное деление Ростовской области
 Населённые пункты Ростовской области

Примечания 

Муниципальные образования Каменского района Ростовской области
Сельские поселения Ростовской области